Coppa dell'amicizia – recipiente di legno con coperchio e vari beccucci usato in Valle d'Aosta
 Coppa dell'Amicizia – competizione calcistica amichevole
 Coppa dell'Amicizia (Benelux) – competizione calcistica amichevole fra squadre della CECA